Oloferne può riferirsi a:
 Oloferne, figura biblica.
 Oloferne, goletta.
 Oloferne, gruppo musicale.